Појам Озјорск може да се односи на:
 Озјорск (Калињинградска област),
 Озјорск (Чељабинска област),